Кончезеро:
 Кончезеро — озеро (Республика Карелия, Кондопожский район).
 Кончезеро — село (Республика Карелия, Кондопожский район).